Березинська сільська рада — назва окремих сільських рад.

 Березинська сільська рада — Білорусь, Мінська область, Березинський район
 Березинська сільська рада — колишня сільська рада, Українська РСР, Житомирська область, Малинський район
 Березинська сільська рада — колишня сільська рада, Україна, Львівська область, Миколаївський район

Див. також 
 Березанська сільська рада